Hughesville (Maryland)
Hughesville (Missouri)
Hughesville (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos